Como El Toralín se conoce tanto a:
 Estadio El Toralín, estadio de fútbol de la Sociedad Deportiva Ponferradina.
 El Toralín (asociación), asociación berciana en defensa de la lengua leonesa.